Björnsson ist ein männlicher isländischer Name.

Bedeutung 
Der Name ist ein Patronym und bedeutet Sohn des Björn. Die weibliche Entsprechung ist Björnsdóttir (Tochter des Björn).

Namensträger 
 Atli Björnsson (* 1984), isländischer Fußballspieler
 Björn Björnsson (1909–1998), isländischer Propagandist der Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg und Sohn des Staatspräsidenten Sveinn Björnsson
 Hafþór Júlíus Björnsson (* 1988), isländischer Strongman und Schauspieler
 Hallðor Orri Björnsson (* 1987), isländischer Fußballspieler

 Kristinn Björnsson (* 1972), isländischer Skirennläufer
 Oddur Björnsson (1932–2011), isländischer Dramatiker und Theaterregisseur
 Ólafur Björnsson (* 1992), isländischer Eishockeyspieler
 Páll Valur Björnsson (* 1962), isländischer Politiker
 Sveinn Björnsson (1881–1952), isländischer Politiker, Präsident 1944 bis 1952

Siehe auch 
 Bjornsen
 Bjørnson

Patronym
Isländischer Personenname